Юник () — община в частично признанной Республике Косово, входит в Джяковицкий округ. С точки зрения Сербии, вся территория общины Юник входит в общину Дечани Печского округа Автономного края Косово и Метохия.

Административный центр общины — город Юник. Община выделилась из общины Дечани. Состоит из 3 населённых пунктов (Юник, Ясич и Джёцай) занимает узкую полосу между общинами Дечани и Джаковица. С запада граничит с Албанией.

Община существовала до 1962 года, потом была упразднена и восстановлена в 2008 году в уменьшенном виде.

44 % процента территории занимают леса, ранее община была хорошим центром туризма.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 

Общины Джяковицкого округа